Die 69. Valencia-Rundfahrt 2018 war ein Straßenradrennen in Spanien rund um die Region von Valencia. Das Etappenrennen fand vom 31. Januar bis zum 4. Februar 2018 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2018 und ist dort in der Kategorie 2.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

Gesamtwertung

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2018
Radrennen 2018